Příjmení Pondělíček nese více osobností:

 Bedřich Pondělíček (1932–2001) – český matematik a pedagog
 Ivo Pondělíček (1928–2019) – český sexuolog, malíř a filmový teoretik
 Jiří Pondělíček (* 1964) – český politik
 Václav Pondělíček (1888–???) – československý hokejista